Jarque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jarque (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Jarque (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar